Incisivosaurus è un genere di piccoli dinosauri teropodi onnivori risalenti agli inizi del Cretacico inferiore, di quella che è oggi la Repubblica popolare cinese. Il primo esemplare ad essere descritto (l'olotipo IVPP V13326) era noto solo per un cranio ritrovato dai livelli più profondi (i letti fluviali del Lujiatun) della Formazione Yixian (risalente al Barremiano circa 125 milioni di anni fa) nella zona di Tetraena, nei pressi della città di Beipiao, nella parte occidentale della Provincia di Liaoning. La caratteristica più insolita di questo dinosauro è l'incredibile dentatura, adattatasi ad una dieta onnivora. Il nome del genere deriva dalla presenza dei grandi incisivi sporgenti, simili a quelli dei roditori e che presentano segni di usura come nella maggior parte dei dinosauri erbivori. Il nome specifico gauthieri è in onore al Dr. Jacques Gauthier, il pioniere dell'uso della filogenesi, per la classificazione.

Descrizione 

L'olotipo dell’Incisivosaurs comprendeva un cranio completo (lungo circa 10 cm), che possiede la dentatura più completa di qualsiasi altro oviraptorosauro. La loro analisi cladistica ha indicato che Incisivosaurus è alla base del gruppo degli oviraptorosauri, il che lo rende ancora più primitivo di Caudipteryx e di qualunque altro oviraptoride. In un successivo studio di Osmolska nel 2004, vennero alla luce le caratteristiche scheletriche distintive di Incisivosaurus, tra cui: il lungo muso che costituivano circa la metà della lunghezza totale del cranio, una mandibola inferiore snella provvista di una lunga fossa temporale (apertura nella mandibola), e i suoi distintivi denti anteriori. In aggiunta a queste caratteristiche uniche, Incisivosaurus condivideva anche molti tratti comuni tra gli oviraptorosauri, permettendo la sua classificazione all'interno del gruppo. Invece, alcune caratteristiche, tra cui i suoi numerosi denti (assenti nella maggior parte degli oviraptoridi più evoluti), mostrano che si trattava di un membro primitivo del gruppo, mentre diverse caratteristiche del cranio fanno sostenere un rapporto con i therizinosauridi, un altro gruppo di teropodi erbivori.

Nel 2009, il cranio olotipo è stato digitalizzato e analizzato in tre dimensioni. I risultati indicano che l’Incisivosaurus aveva meno sacche d'aria nella ossa del cranio (caratteristica degli uccelli) di qualsiasi altro oviraptorosauride. Si è inoltre scoperto che l’Incisivosaurus aveva dei lobi olfattivi poco sviluppati. In compenso i lobi ottici era molto sviluppati concedendogli una vista eccellente simile a quella degli ornithomimosauri. Ciò suggerisce una maggiore somiglianza tra gli uccelli e gli oviraptorosauri.

Come la maggior parte dei maniraptoria si presume che anche Incisivosaurus sia stato coperto di piume. La lunghezza totale del corpo era poco meno di 1 metro. È inoltre possibile che Incisivosaurus non sia altro che un sinonimo di Protarchaeopteryx, ma finché non si avranno maggiori prove fossili, ciò non potrà essere verificato.

Classificazione 

L’Incisivosaurus, così come il suo potenziale sinonimo Protarchaeopteryx, sono stati inclusi nell'analisi filogenetica di uno studio del 2014, sul gruppo dei Paraves e dei suoi parenti. Nel seguente cladogramma, l’Incisivosaurus è visto come un sister taxon di Protarchaeopteryx, con il loro gruppo essendo gli oviraptorosauri più primitivi. Tuttavia in due analisi distinte si riscontrato che è il Protarchaeopteryx l'oviraptorosauro più primitivo, seguito appunto da Incisivosaurus.

Uno dei due cladogrammi ponderati, è mostrato qui sotto;

Paleobiologia
Incisivosaurus viveva in quella che oggi è l'attuale Cina. Nell'era in cui viveva Incisivosaurus (Barremiano) la zona era una lussureggiante foresta tropicale in cui l'animale poteva nutrirsi di felci e ,probabilmente , di insetti.                        Gli studiosi pensano che le piume di Incisivosaurus, essendo troppo rudimentali per permettergli di volare, fossero impiegate durante il corteggiamento, oltre a tenere l'animale al caldo. Probabilmente le piume avevano una colorazione vivace in grado di attirare le femmine spaventare i maschi rivali.
Grazie alla datazione dei fossili, si è potuto stabilire che nello stesso periodo e nello stesso luogo vivevano altri due piccoli dinosauri provvisti di piume ma che al contrario di Incisivosaurus le impiegavano per volare, Microraptor e Sinornithosaurus. In quelle stesse zone vivevano anche grandi sauropodi come Borealosaurus, piccoli ornitopodi come Jeholosaurus, ed alcuni teropodi di media taglia come Mei long. Sempre in quelle zone lungo le coste vivevano alcune specie di pterosauri come Eosipterus.

Nella cultura di massa

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Saurischi